

Cinema e televisione 
 Esmeralda – film muto del 1905 di Victorin-Hippolyte Jasset, Alice Guy
 Esmeralda – film muto del 1915 di James Kirkwood 
 Esmeralda – film muto del 1922 di Edwin J. Collins
 Esmeralda – telenovela

Geografia 
 Esmeralda – comune della Bolivia
 Esmeralda – comune del Brasile
 Esmeralda – comune di Cuba
 Esmeralda – isola del Cile

Musica
Esmeralda – opera lirica di Alberto Mazzucato del 1838
Esmeralda – opera lirica di Aleksandr Sergeevič Dargomyžskij del 1842
Esmeralda – opera lirica di Arthur Goring Thomas del 1883

Personaggi immaginari 
 Esmeralda – personaggio di Notre Dame de Paris
 Esmeralda – personaggio protagonista della saga di animazione Galaxy Express 999 e Capitan Harlock

Altro 
 Esmeralda – nome proprio di persona femminile
 Esmeralda – genere di piante delle Orchidaceae

Pagine correlate 
La Esmeralda